Émile Sacré (skipper), un skipper français.
 Émile Sacré (peintre), un peintre belge.